Stretta – tempo più veloce (accelerando) che conclude un pezzo musicale
 Stretta – stress idrico che colpisce le coltivazioni cerealicole
 Stretta del credito
 Stretta di mano
 Stretta fiscale
 Stretta monetaria